József Károlyi ist der Name folgender Personen:

* József Károlyi (dt. Joseph Károlyi; 1768–1803), ungarischer Obergespan und Husaren-General
 József Károlyi (Politiker) (1884–1934), ungarischer Politiker
 József Károlyi (Fußballspieler) (1925–2005), ungarischer Fußballspieler